Уотерлу () — название ряда населённых пунктов в англоязычных странах.

Географические названия

Австралия 
 Уотерлу — населённый пункт в штате Новый Южный Уэльс.
 Уотерлу — населённый пункт в штате Западная Австралия.

Канада 
 Уотерлу — город в провинции Квебек.
 Уотерлу — город в провинции Онтарио (агломерация Китченер-Уотерлу-Кембридж)

США 
 Уотерлу — город в штате Айова.
 Уотерлу — город в штате Алабама.
 Уотерлу — город в штате Висконсин.
 Уотерлу — город в штате Иллинойс.
 Уотерлу — город в штате Индиана.
 Уотерлу — город в штате Нью-Йорк.
 Уотерлу — город в штате Орегон.
 Уотерлу — прежнее название города Остин, штат Техас.

Сьерра-Леоне 
 Уотерлу — город в Сьерра-Леоне.

Другое 
 Waterloo — второй студийный альбом ABBA.
 «Waterloo» — песня группы ABBA.

См. также 
 Ватерлоо